Delaware County er navnet på 6 counties i USA:

 Delaware County, Indiana
 Delaware County, Iowa
 Delaware County, New York
 Delaware County, Ohio
 Delaware County, Oklahoma
 Delaware County, Pennsylvania